wieloadresowość budynków – posiadanie przez budynek więcej niż jednego adresu lub numeru porządkowego
 wieloadresowość sieciowa – posiadanie przez urządzenie sieciowe wielu adresów sieciowych